Concentración Federal era un partit polític constituït a Barcelona a l'agost del 1934 per Joaquim Borrell com a Partido de Concentración Social. Al setembre del 1935 acordà el canvi de nom pel de Partido de Concentración Federal. La Junta Nacional era presidida per Juan Bonavía, la Junta Regional per Ramón Roura i la de l'entitat barcelonina per Lorenzo Gil.

No consta que tingués connexió amb cap dels partits i sectors del federalisme català.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts